Beata – imię żeńskie
 Beata – wyspa na Morzu Karaibskim
 Beata – polski film z 1964
 Beata – album Beaty Kozidrak
 Beata – operetka Stanisława Moniuszki